Томаш — фамилия. Известные носители:
 Томаш, Александр (род. 1978) — болгарский футболист, тренер.
 Томаш, Америку (1894—1987) — португальский военно-морской деятель, адмирал.